Сыре́цкая улица — улица в Подольском и Оболонском районах города Киева, местности Сырец, Куренёвка. Пролегает от улицы Семёна Скляренко до Северо-Сырецкой и Белицкой улиц.

К Сырецкой улице примыкают улицы Кирилловская, Копыловская, Бондарская, Подольский переулок, улицы Павлоградская, Одоевского, переулки Одоевского и Лодыгина, улицы Яблочкова, Ольжича. В конечной части железная дорога отделяет небольшой участок улицы.

Протяжённость 3,45 км.

История 
Улица возникла в 2-й половине XIX столетия под этим же названием (от реки Сырец, вдоль которой она проходила). До начала 1960-х годов доходила лишь до Тираспольской улицы. В первые годы 1960-х, после реконструкции проезжей части Сырецкой улицы, к ней присоединена дорога, известная в 1930-х годах как Дачно-Белецкая улица (в 1940—1950-х годах — без названия; проходила до улицы Ивана Выговского). Позднее была укорочена, от неё была отделена Северо-Сырецкая улица.

Важные учреждения 
 д. 3 — Институт микроприборов НАН Украины
 д. 13 — Музыкальная школа № 31
 д. 25 — Куренёвское троллейбусное депо № 4, Киевская государственная инспекция по охране труда на транспорте и в свя́зи
 д. 27 — Киевский завод шампанских вин «Столичный»
 д. 29 — Киевский государственный мюзик-холл
 д. 32/1 — Ясли-сад № 47
 д. 49 — Областная больница № 2

Транспорт 
 Станция метро «»
 Станция метро «»
 Троллейбусы 5, 6, 18, 25 (по Кирилловской улице)
 Автобус 32 (по Белицкой улице)
 Трамваи 11, 12, 19 (по Кирилловской улице)
 Маршрутки 451, 464, 537, 575

Почтовые индексы 
04073, 04078, 04136

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Литература 
 Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. — 6-е. — Киев: Будівельник, 1982.
 Вулиці Києва. Довідник / За редакцією Кудрицького А. В. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.

Ссылки 

Улицы Киева